Czesław Baran – polski lekarz, profesor
 Czesław Baran (1937-2021) – polski działacz ludowy, poseł